Ишан

 Ишан — народ, проживающий в Южной Нигерии в штате Эдо.
 Ишан — 1). у татар и башкир глава и наставник суфийского тариката
 2). у узбеков и таджиков род из потомков пророка Мухаммеда от брака его дочери Фатимы и Али ибн Абу Талиба
 3). у исмаилитов глава одной из общин верующих